Jacques de Lalaing (1421-1453), chevalier de la Toison d'or sous Philippe le Bon, Duc de Bourgogne ;
 Jacques de Lalaing (1858-1917), peintre et sculpteur belge.